Camilo de Lellis — religioso italiano, santo da Igreja Católica
 São Camilo de Lellis (título cardinalício) — título cardinalício católico

Brasil 
 Centro Universitário São Camilo — instituição de ensino superior na cidade de São Paulo
 Hospital São Camilo — antigo nome do Hospital Doutor José Maria Morais, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 Reserva Biológica São Camilo — reserva biológica em Palotina, Paraná

Itália 
 San Camillo de Lellis — igreja titular e basílica menor em Roma

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos